Orlowka (, ) ist ein russischer Ortsname:
 in der Oblast Kaliningrad:
Orlowka (Kaliningrad), Siedlung im Rajon Gurjewsk (Nesselbeck, Kreis Königsberg/Samland, Ostpreußen)
Orlowka (Kaliningrad, Gussew), untergegangener Ort im Rajon Gussew (Austinehlen (1938–46: Austinshof), Adomlauken (1938–46: Adamshausen) und Pennacken (1938–46: Werfen), Kreis Gumbinnen, Ostpreußen)
 Orlowka (Gebiet Talas) ist ein Ort im Talas-Tal, ein Siedlungsraum der Kirgisistandeutschen
Orlowka (Gebiet Tschüi), Ort im kirgisistschen Gebiet Tschüi

Orlowka bezeichnet mehrere russische Flüsse:
 Orlowka (Ket), Nebenfluss des Ket in der Oblast Tomsk
 Orlowka (Main), Nebenfluss des Main im Autonomen Kreis der Tschuktschen
 Orlowka (Selemdscha), Nebenfluss der Selemdscha in der Oblast Amur

Siehe auch:
 Orłówka

ru:Орловка